HR steht für:

 Haager Regeln (Übereinkommen vom 28. August 1924 zur Vereinheitlichung von Regeln über Konnossemente) (ein völkerrechtlicher Vertrag aus dem Seefrachtrecht)
 Hallberg-Rassy, eine Bootswerft
 Hamburg-Regeln (UN-Übereinkommen vom 31. März 1978 über die Beförderung von Gütern auf See) (ein völkerrechtlicher Vertrag aus dem Seefrachtrecht) (siehe Haager Regeln)
 Handelsrecht
 Handelsregister
 Härteprüfung nach Rockwell
 Harvard Revised, ein astronomischer Katalog, siehe Bright-Star-Katalog
 Háskólinn í Reykjavík, den isländischen Namen der Universität Reykjavík
 Heidelberger Ring, ein Zusammenschluss von katholischen Studentenverbindungen in KV und ÖKV, siehe Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine
 HellRaisers, ein russischer E-Sport-Clan 
 Herzrate (englisch heart rate) oder Herzfrequenz (Herzschläge pro Minute)
 Highland Railway, frühere britische Eisenbahngesellschaft 
 High Resolution (deutsch hohe Auflösung), siehe High Definition Television (HDTV) und High Definition Video (HDV)
 Hofrat
 Homologe Rekombination, ein DNA-Reparaturmechanismus, siehe Rekombination
 HR-Schaum, (high resilience = hoch elastisch/belastbar) Matratzenschaum aus PUR
 Human Resources, Humankapital, eine betriebswirtschaftliche Bezeichnung für Menschen als Arbeitskräfte
 abgeleitet davon, die Bezeichnung für Angestellte der Personalabteilung oder die Abteilung als solche, siehe Personalwesen
 Kroatien (Ländercode nach ISO 3166)
 Ruanda nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Honduras
 Hahn Air Lines (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 SV Halstenbek-Rellingen, schleswig-holsteinischer Sportverein
 die postcode area Hereford (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1605–1624)

HR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Schwalm-Eder-Kreis (für Homberg (Efze))
 Großbritannien: Portsmouth
 Indien: Haryana
 Norwegen: Kongsvinger in der Provinz Innlandet
 Rumänien: Kreis Harghita
 Tschechien: Hradec Králové, deutsch: Königgrätz (auslaufend)
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

Hr. steht für:

 Herr

hr steht für:

 .hr, die Top-Level-Domain von Kroatien
 Hessischer Rundfunk, Landesrundfunkanstalt mit Sitz in Frankfurt
 kroatische Sprache, nach ISO 639
 horizontal rule (dt. horizontale Linie) im HTML-Tag <hr> oder <hr /> – siehe Hypertext Markup Language

HR